Рутхардт ():

 Рутхардт, Фридрих (1802—1862) — немецкий гобоист.
 Рутхардт, Адольф (1849—1934) — немецкий пианист и музыкальный педагог.
 Рутхардт, Юлиус (1841—1909) — немецкий дирижёр.